Plaatsen
Cheri (Noord-Khorasan), plaats in de Iraanse provincie Noord-Khorasan
Cheri (Khuzestan), plaats in de Iraanse provincie Khuzestan
Cheri (Niger), plaats in Niger

Overig
Chéri (film), film uit 2009
Chéri (novelle), novelle van de Franse auteur Colette
Cheri (tijdschrift), pornografisch tijdschrift

Chérie (aardappel), Franse aardappelsoort van Germicopa
Chérie (film), film uit 1930
Cherie (zanger), Frans zanger
Cherie (album), zijn gelijknamige studioalbum (2004)
Chérie (lied), een nummer van Eddy Wally